Paramonovo (Oblast Moskou), een plaats in de Oblast Moskou
 Paramonovo (Oblast Nizjni Novgorod), een plaats in de Oblast Nizjni Novgorod
 Paramonovo  is ook de naam van vele Nederzettingstypen in Rusland